«Фламе́нго» — бразильская команда по пляжному футболу из города Рио-де-Жанейро. Команда создана в примерно 2011 году. Является подразделением клуба «Фламенго».

Состав 
Данные на 7 августа 2015 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Награды

Международные соревнования
Клубный Мундиалито
 Второе место: 2012
 Полуфинал: 2011

Примечания

Ссылки 
 Notícias — Beach Soccer — раздел о пляжно-футбольном клубе на официальном сайте «Фламенго».

Пляжные футбольные клубы Бразилии